Presidente del Governo è il titolo utilizzato per designare la carica di capo del governo in alcuni Stati retti da sistemi di tipo parlamentare o semipresidenziale, tra i quali la Spagna e molti paesi di lingua slava. A livello internazionale si può considerare l'equivalente di cariche come primo ministro, presidente del consiglio dei ministri e cancelliere.

Paesi in cui è utilizzato attualmente 
  Presidente del Governo della Repubblica Ceca (Předseda Vlády)
  Presidente del Governo della Repubblica di Croazia (Predsjednik Vlade)
  Presidente del Governo della Repubblica della Macedonia del Nord (Претседател на Владата, Pretsedatel na Vladata)
  Presidente del Governo del Montenegro (Predsjednik Vlade)
  Presidente del Governo della Federazione Russa (Председатель Правительства, Predsedatel' Pravitel'stva)
  Presidente del Governo della Serbia (Председник Владе, Predsednik Vlade)
  Presidente del Governo della Repubblica Slovacca (Predseda Vlády)
  Presidente del Governo della Slovenia (Predsednik Vlade)
  Presidente del Governo di Spagna (Presidente del Gobierno)
  Presidente del Governo della Grecia (Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, Próedros tis Kyverníseos)

Paesi in cui è stato utilizzato 
  Presidente del Governo della Cecoslovacchia (Předseda Vlády), dal 1918 al 1992
  Presidente del Governo della Jugoslavia (Председник Владе, Predsednik Vlade), dal 1945 al 1953
  Presidente del Governo del Lussemburgo (Président du Gouvernement), dal 1857 al 1989

Voci correlate 
 Capo del governo
 Capo dello stato
 Primo ministro
 Presidente del Consiglio dei ministri

Cariche politiche